ESCD steht für:
 Extended System Configuration Data, spezieller Speicherbereich im Computer, siehe BIOS (IBM PC) #Extended System Configuration Data
 ESC Dresden, Sportverein aus Dresden
 English-Setter-Club Deutschland, deutscher Züchterverein der Hunderasse English Setter

Abkürzung